De Individuele meerkamp voor de vrouwen op de Olympische Zomerspelen 2012 in Londen vond plaats op 28 juli (kwalificatie) en op 2 augustus (finale). De Amerikaanse Gabby Douglas won het onderdeel voor de Russische Viktoria Komova die het zilver pakte en de Russische Alja Moestafina die het brons won. De Nederlandse Céline van Gerner eindigde op een twaalfde plaats.

Format 
Alle deelnemende turners moesten een kwalificatie doorlopen. De beste vierentwintig deelnemers gingen door naar de finale. Echter mochten er maximaal twee deelnemers per land in de finale komen. De scores van de kwalificatie werden bij de finale gewist, en alleen de scores die in de finale gehaald werden, telden voor de einduitslag.

Uitslag

Finale 

1 Bij een gelijke stand wordt er gekeken naar de score van de drie beste oefeningen. Hierin behaalde Moestafina een score van 45.933 en Raisman een score van 45.366. Bij beide turnsters viel de "balk" score af.
2 Whelan landde haar sprong niet op haar voeten oordeelde de jury. Daarom kreeg ze geen punten.

Vrouwen meerkamp individueel